Mota Quic steht für:

 einen Fluss in Osttimor, siehe Quik
 einen Ortsteil von Hera am Fluss, siehe Mota Quic (Ortsteil, Hera)
 die Aldeia, in der der Ortsteil liegt, siehe Mota Quic (Hera)